Johannes Klencke ist der Name folgender Personen:

* Johannes Klencke (um 1310–1374), deutscher Theologe, siehe Johannes Klenkok
 Johannes Klencke (Lehrer) (auch Johannes Klenck; 1620–1672), deutscher Kaufmann und Philosophielehrer